Марчихина Буда () — село,
Марчихино-Будский сельский совет,
Ямпольский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5925681901. Население по переписи 2001 года составляло 1161 человек .

Является административным центром Марчихино-Будского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Демьяновка,
Ломленка,
Родионовка и
Руденка.

Географическое положение 
Село Марчихина Буда находится на берегу реки Шеенка,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Демьяновка,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Руденка.
К селу примыкает большой лесной массив (сосна, дуб).

История 
 Первое датированное упоминание о селе относится к 1660 году.

Происхождение названия 
Село получило название от имени жены литовского дворянина Марка Кимбери-Марчихи, которая занималась тут варкой поташа и смолы. Будами назывались такие предприятия в лесу. Сокращенное название - Мар-Буда.

Экономика 
 ООО "Твист".
 ООО "Обрий".

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Литература